Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2010/2011 – 67. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy UEFA sezonu 2010/2011. Po raz 15. trofeum wywalczył Bayern Monachium. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Pierwsza runda: 31 lipca – 3 sierpnia 2009
 Druga runda: 22–23 września 2000
 Trzecia runda: 27-28 października 2009
 Ćwierćfinał: 9-10 lutego 2010
 Półfinał: 23–24 marca 2010
 Finał: 15 maja 2010 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 31 do 3 sierpnia 2009.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 22 i 23 września 2009.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 27 i 28 października 2009.

|}

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2009 w Niemczech
2010 w Niemczech
!